At the Rainbow's End – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
At the Rainbow's End – cortometraggio di animazione del 1925 di Otto Messmer